Гргур Бранковић се може односити на:

 Гргур Бранковић (син севастократора Бранка), син Бранка Младеновића и брат Вука Бранковића
 Гргур Вуковић Бранковић, син Вука Бранковића
 Гргур Бранковић, син Ђурђа Бранковића